Асколи-Пичено:
 Асколи-Пичено — город в итальянском регионе Марке, административный центр одноимённой провинции.
 Асколи-Пичено — провинция в Италии, в регионе Марке.
 См. также 
 Асколи